USS Bataan es el nombre de los siguientes buques de guerra de Estados Unidos:
 USS Bataan (CVL-29), portaaviones ligero de la clase Independence.
 USS Bataan (LHD-5), buque de asalto anfibio de la clase Wasp.
Bataan, USS